José Vargas pode referir-se a:

 José Vargas (basquetebolista) - ex-basquetebolista dominicano
 José Gregorio Vargas - basquetebolista venezuelano
 José Israel Vargas - químico brasileiro
 José Vargas da Silva - ex-político brasileiro